

Antropologia
 Yari – popolo indigeno della Colombia

Guerra
 Yari – tipo di lancia utilizzata dai samurai del Giappone, il cui impiego viene appreso nell'arte marziale del Sōjutsu

Geografia
 Yari – villaggio del Benin
 Yari – aeroporto civile in Colombia
 Monte Yari – montagna del Giappone

Onomastica
 Yari – variante del nome proprio di persona Yuri